Vardenis (gebergte), een gebergte in de provincie Gegharkoenik in Armenië
 Vardenis (stad), een stad aan de voet van dit gebergte